Măcărești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Măcărești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Măcărești (Iași), Dorf im Kreis Iași

 in der Republik Moldau
 Măcărești (Ungheni), Gemeinde im Rajon Ungheni